Criquetot-l'Esneval, Seine-Maritime 
Criquetot-le-Mauconduit, Seine-Maritime  
Criquetot-sur-Longueville, Seine-Maritime  
Criquetot-sur-Ouville, Seine-Maritime